Zeeland désigne :

la province de Zélande en néerlandais
Zeeland, commune de Landerd, dans le nord-est de la province du Brabant-Septentrional
Zeeland, commune de Groesbeek, dans le sud-est de la province de Gueldre

Zeeland, une ville de l’État du Dakota du Nord.
Zeeland, une ville de l’État du Michigan.

Divers 
 Zeeland, paquebot construit en 1901.

Homonymie de localités
Homonymie de localités aux États-Unis